West Chester může být:

 West Chester (Iowa) – město v Iowě
 West Chester (Pensylvánie) – město v Pensylvánii
 Podobný název
 Olde West Chester – město v Ohiu
 Westchester – více významů (rozcestník)